Sarfo ist der Name von

 Samuel Sarfo (* 1990), ghanaischer Fußballspieler
 Frank Sarfo-Gyamfi (* 1994), ghanaischer Fußballspieler
 Sarah Adwoa Sarfo (* 1981), ghanaische Juristin und Politikerin
 Kingsley Sarfo (* 1995), ghanaischer Fußballspieler